On rencontre des églises Saint-Jean-Baptiste dans les pays suivants :

Église Saint-Jean-Baptiste, à Byurakan

Église Saint-Jean-Baptiste-au-Béguinage de Bruxelles
 Église Saint-Jean-Baptiste de Gosselies (Charleroi)
 Église Saint-Jean-Baptiste de Namur
 Église Saint-Jean-Baptiste de Nobressart
Église Saint-Jean-Baptiste de Wavre
Église Saint-Jean-Baptiste de Embourg
Église Saint-Jean-Baptiste de Flémalle
Église Saint-Jean-Baptiste de Molenbeek-Saint-Jean

Église Saint-Jean-Baptiste de Podhum, près de Livno
 Église Saint-Jean-Baptiste de Travnik
 Église de la Nativité-de-Saint-Jean-Baptiste de Zvornik

Au Québec
 L'Église Saint-Jean-Baptiste de Montréal, située sur la rue Rachel, est la  vaste église de Montréal
 L'Église Saint-Jean-Baptiste de Québec, bien culturel du Québec, classée en 1990
 L'Église Saint-Jean-Baptiste de Sherbrooke

Église Saint-Jean-Baptiste de Baños de Cerrato, église wisigothe, située dans le village de Baños de Cerrato sur la commune de Venta de Baños dans la province de Palencia (Castille-et-León)



Auvergne-Rhône-Alpes

Bourgogne-Franche-Comté

Bretagne

Centre-Val-de-Loire

Corse 

 Église Saint-Jean-Baptiste de La Porta

Grand-Est

Guadeloupe

Hauts-de-France

Aisne

Nord

Oise

Pas-de-Calais

Somme

Île-de-France 

 Église Saint-Jean-Baptiste de Saint-Thibault-des-Vignes

Normandie 
 Église Saint-Jean-Baptiste de Bagnoles-de-l'Orne.
 Église Saint-Jean-Baptiste de Triquerville.

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

Pays-de-la-Loire

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Église Saint-Jean-Baptiste de Jérusalem

Église Saint-Jean-Baptiste de Gressoney-Saint-Jean
 Église Saint-Jean-Baptiste, de Matera
 Oratorio San Giovanni Decollato à Rome

Église Saint-Jean-Baptiste-et-Saint-Jean-l'Évangéliste à Vilnius

Église Saint-Jean-Baptiste à Għargħur

de Sandefjord

de Parnell
  de Waimate North

de Calamba
  de Calumpit
  de Liliw
  de Taytay

Église Saint-Jean-Baptiste de Cracovie

de Caransebeș
  de Târgu Mureș
  de Iași



Angleterre

Berkshire 
  de Windsor

Bristol 
  de Bristol

Cambridgeshire 
  de Peterborough

Cheshire 
  de Aldford
  de Bollington
  de Chester
  de Guilden Sutton
  de Hartford
  de Knutsford
  de Smallwood

Cornwall 

  de

Cumbria 

  de Flookburgh

Derbyshire 

  de Ault Hucknall

Gloucestershire 

  de Cirencester

Grand Manchester 

  de Rochdale
  de

Hampshire 

  de Winchester

Île de Wight 

  de Newport
  de Niton
  de Northwood
  de

Lancashire 

  de 
  de Broughton
  de Burscough
  de

Leicestershire 
  de 
  de 
  de Buckminster

Merseyside 

  de 
  de Liverpool

Norfolk 

  de Norwich

Nottinghamshire 
  de 
 Église Saint-Jean-Baptiste de

Oxfordshire 

  de Burford

Shropshire 

  de

Somerset 

  de 
  de Frome
  de Midsomer Norton

Staffordshire 

  de Burslem
  de

Sussex de l'Est 

  de Brighton et Hove
  de Hove

Sussex de l'Ouest 

  de 
  de Crawley

Wiltshire 

  de

Yorkshire de l'Ouest 

  de

Yorkshire du Nord 

  de 
  de Stanwick St John

Yorkshire du Sud 

  de Penistone
  de Royston

Wales 

  de Bromsgrove

Église Saint-Jean-Baptiste de Iaroslavl
 Église Saint-Jean-Baptiste, de Kargopol
 Église Saint-Jean-Baptiste à Tsarskoïe Selo (ou Pouchkine), municipalité de l'agglomération de Saint-Pétersbourg
 Église Saint-Jean-Baptiste, à Solikamsk

Église de la Nativité-de-Saint-Jean-Baptiste de Bačka Palanka, en Voïvodine
 Église de la Nativité-de-Saint-Jean-Baptiste de Botoš, en Voïvodine
 Église Saint-Jean-Baptiste de Despotovo, en Voïvodine
 Église Saint-Jean-Baptiste de Dići
 Église catholique Saint-Jean-Baptiste d'Ečka, en Voïvodine
 Église de la Nativité-de-Saint-Jean-Baptiste de Jovanja, près de Valjevo
 Église Saint-Jean-Baptiste de Novi Bečej, en Voïvodine
 Église Saint-Jean-Baptiste de Petrovčić, dans la municipalité de Surčin et sur le territoire de la Ville de Belgrade
 Église de la Nativité-de-Saint-Jean-Baptiste de Subotište, en Voïvodine
 Église Saint-Jean-Baptiste de Vrdnik, en Voïvodine

de Rimavská Sobota

de Landskrona

Église Saint-Jean-Baptiste de Hałuszczyńce dans l'oblast de Ternopil
 Église Saint-Jean-Baptiste de Bila Tserkva, oblast de Kiev

Notes et références

Voir aussi 
 
 
 

Saint-Jean-Baptiste